Hermann Eicke ist der Name folgender Personen

* Hermann Eicke (Erfinder) (1837–1897), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Hermann Eicke (Direktor) (1866–1924), deutscher Landwirt und Verbandsfunktionär 
 Hermann Eicke (Schriftsteller) (1885–1959), deutscher Schriftsteller